Der Great Ethiopian Run ist ein Volks- und Straßenlauf in Addis Abeba, der seit 2001 stattfindet. Das als Teil der Great-Run-Serie von Nova International ins Leben gerufene Rennen wird derzeit von der NGO Great Ethiopian Run organisiert, deren Vorsitzender Haile Gebrselassie ist, und ist mit mehr als 30.000 Teilnehmern die größte Laufsportveranstaltung Äthiopiens.

Bedingt durch die Lage Addis Abebas auf  Höhe, sind die Zeiten auf der 10-km-Distanz nicht ganz so schnell, wie sie von den beteiligten Athleten auf niedriger gelegenen Kursen erzielt werden.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 28:20 min, Abe Gashahun (ETH), 2021
 Frauen: 31:17 min, Yalemzerf Yehualaw (ETH), 2022

Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Aregawi and Yehualaw crowned champions at the 2019 Great Ethiopian Run Bericht der äthiopischen Botschaft vom 19. Great Ethiopian Run, 20. November 2019 (englisch)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung
Leichtathletikwettbewerb in Äthiopien
Sportveranstaltung in Addis Abeba